Су́мерки бого́в:
 Сумерки богов — распространённый, но ошибочный перевод термина Рагнарёк из германо-скандинавской мифологии.
 Гибель богов, или Сумерки богов () — финальная часть оперной тетралогии Рихарда Вагнера «Кольцо нибелунга».
 Сумерки богов () — принятое в немецкой историографии название периода агонии Третьего рейха в конце апреля 1945 года, когда нацистское руководство оказалось в бункере рейхсканцелярии в Берлине. Термин происходит от названия финала упомянутой выше оперы Рихарда Вагнера «Кольцо нибелунга», одной из любимых Гитлером, и часто применяется в переносном смысле как обозначение периода агонии любого режима, преимущественно авторитарного.

 Книги
 «Сумерки богов» — иногда встречающийся перевод названия книги Фридриха Ницше «Сумерки идолов» (Götzen-Dämmerung).
 «Сумерки богов» — сборник произведений антиклерикальной направленности Фридриха Ницше, Зигмунда Фрейда, Эриха Фромма, Альбера Камю, Жан-Поля Сартра, выпущенный советским издательством «Политиздат» в 1989 году.
 «Сумерки богов» () — роман Майкла Кобли () в жанре фэнтези (2003), второй из его трилогии «Повелители теней».

См. также 
 Гибель богов (значения)